U 126 oder U-126 bzw. U126 steht für:

 SM U 124, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 124 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 124, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-124, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung